De Scottish Cup 2014–15 was de 130ste editie van het meest prestigieuze voetbaltoernooi in Schotland, dat sinds 1874 wordt georganiseerd door de Scottish Football Association (SFA). Het toernooi begon met de voorronde op 16 augustus 2014 en eindigde op 30 mei 2015 met de finale op Hampden Park in Glasgow, die onder leiding stond van scheidsrechter William Collum. In totaal deden 90 clubteams mee aan het toernooi. Inverness Caledonian Thistle won de beker voor de eerste keer in het bestaan van de club.

Schema

Zie ook
Scottish League Cup 2014/15
Schots voetbalkampioenschap 2014/15

Externe link
 Officiële Site

Scottish Cup
2015